Stepan Krasjeninnikov (1711-1755), Russisch ontdekkingsreiziger, botanicus, etnograaf, geograaf en onderzoeker van Siberië en Kamtsjatka
 Krasjeninnikov (eiland), een eiland aan de zuidoostpunt van het schiereiland Kamtsjatka
 Krasjeninnikov (vulkaan), een vulkaan aan de oostzijde van Kamtsjatka
 Kaap Krasjeninnikov, een kaap op Karaginski-eiland (ten oosten van Kamtsjatka)
 Krasjeninnikovbaai, een baai voor de oostelijke kust van Kamtsjatka
 Krasjeninnikov-schiereiland, een schiereiland bij deze baai